Con l'abbreviazione convenzione di Berna ci si può riferire a due trattati:
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche – (1886)
Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa – (1979)